Neri di Gino Capponi (1388-1457) – politico italiano
 Neri di Gino Capponi (1452-1519) – politico italiano
 Gino di Neri Capponi – politico italiano